

События 
 Консулы Луций Лоллиан Авит и Тит Статилий Максим.
Хунну:
 Разбиты мятежные князья.
Китай:
 Ухуани признают себя подданными империи Хань.
 Чун-ди — император Китая с 144 до 145 года н. э.

Скончались 
  — греческий философ-софист.
 Поликарп II (епископ Византийский) (41—44), святой.
 Канишка I — царь Кушанского царства.
 Шунь-ди (династия Хань) — китайский император династии Восточная Хань (125—144).

См. также